Arnold Theiler (1867-1936), vétérinaire et scientifique sud-africain d'origine suisse.
 Gertrud Theiler (1897–1986), parasitologiste sud-africaine, fille d'Arnold Theiler.
 Max Theiler (1899-1972), médecin américain d'origine sud-africaine, fils d'Arnold Theiler.
 Georges Theiler (né en 1949), entrepreneur et homme politique suisse.
 Jan Theiler (né en 1967), artiste allemand d'inspiration dadaïste.
 Ole Theiler (né en 2002), coureur cycliste allemand.